Hugo Napoleão do Rego, político piauiense
Hugo Napoleão do Rego Neto, político, neto de Hugo Napoleão
Hugo Napoleão (Piauí), município

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos